Ꚉ, ꚉ (лигатура ДЗ) — буква расширенной кириллицы, созданная в 1844 году российским академиком финского происхождения Андреасом Шёгреном и впоследствии введённая в состав осетинской письменности, где просуществовала до перехода на латиницу в 1923 году (там ей стал соответствовать диграф dz); обозначала звук . При повторном переходе на кириллицу в 1938 году, была заменена диграфом дз.

Также использовалась в абхазском алфавите в версии М. Р. Завадского, где обозначала звук .

См. также 
 Список букв кириллицы
 Ӡ — современное обозначение  в абхазском языке.

Примечания

Ссылки